Macchi puede referirse a:
 Aurelio Macchi (1916 – 2010), escultor argentino
 Carlos (Germán) Macchi (Vacelaire) (n 1974), exfutbolista uruguayo
 Françoise Macchi (n. 1951), esquiadora francesa retirada
 Giulio Macchi (1866 – 1935), ingeniero e industrial italiano
 Jorge Macchi (n. 1963), artista argentino
 Luigi Macchi (1832 – 1907), noble italiano católico y cardenal
 Luis Ángel González Macchi (n. 1947), político y abogado, presidente de Paraguay durante el periodo 1999-2003
 Pasquale Macchi (1923 – 2006), arzobispo católico italiano
 Vincenzo Macchi

Véase también 
 Alenia Aermacchi (Aeronautica Macchi), fundada en 1912 por Giulio Macchi, una empresa aeronáutica y de motocicletas italiana
 el Macchi M.39, Aermacchi MB-326 (Macchi MB 326), Macchi M.C.72, Macchi M.C.200, Macchi M.C.202, Macchi M.C.205
 Palabras relacionadas o similares (nombres)
 Macchia
 Macchio
 Macchiato
 Machiavelli